Il singolare del Tallahassee Tennis Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Donald Young era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Tim Smyczek ha battuto in finale Frank Dancevic che si è ritirato sul punteggio di 5–7.

Teste di serie

 Lu Yen-Hsun (ritiro a causa di un infortunio al collo)
 Ryan Sweeting (quarti di finale)
 Igor' Kunicyn (quarti di finale)
 Tatsuma Itō (semifinali)

  Vasek Pospisil (primo turno)
  Wayne Odesnik (quarti di finale)
  Rogério Dutra da Silva (secondo turno)
  Bobby Reynolds (quarti di finale)
  Frank Dancevic (Finale, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tallahassee Tennis Challenger 2012